Бахтиёр Хайдаров (, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — узбеский атлет по мас-рестлингу, бодибилдингу и судья международной категории по бодибилдингу и фитнесу

Биография 
Бахтиёр Хайдаров родился 3 октября 1975 года в городе Ташкенте. В начале 90-х годов юности занимался дзюдо.

Профессиональную карьеру в бодибилдинге начал в 2006 году. Участник национальных и международных соревнований по бодибилдингу и мас-рестлингу.

С 2014 года является членом Федерации Бодибилдинга и Фитнеса Узбекистана и международным судьей по бодибилдингу, фитнесу и мас-рестлингу.

Антропометрические данные 
 Рост — 185см
 Вес в межсезонье — 125+кг
 Вес конкурса — 130кг
 Бицепс — 65см
 Грудь  — 156см
 Талия  — 95см
 Бедро — 83см
 Голень — 60см

Примечания